Имтиаз Дхаркер (; род. 31 января 1954 год, Лахор, Пакистан) — британская поэтесса пакистанского происхождения, художница, режиссёр документального кино.

Биография 
Имтиаз Дхаркер родилась в Лахоре 31 января 1954 года. Родители переехали из Пакистана в Великобританию, когда ей ещё не было года. Будущая поэтесса выросла в Глазго. Она была замужем за Саймоном Пауэллом, основателем организации «», скончавшимся в октябре 2009 года из-за рака, которым он болел в течение последних одиннадцати лет. Ныне Имтиаз Дхаркер делит своё время между Лондоном и Мумбаи. Она говорит о себе, как о «шотландской мусульманской кальвинистке». Популярна в Великобритании и Индии. Её дочь , известная актриса кино и телевидения.

Поэтесса, автор пяти поэтических сборников, к которым ею же были созданы иллюстрации. Она является поэтом, чьё творчество входит в обязательную программу по английскому языку аттестационной комиссии  (AQA). Её стихотворения «Благословение» и «Эта комната» вошли в первую и вторую главы раздела разных культур «Антологии» AQA. Имтиаз Дхаркер, вместе с Кэрол Энн Даффи и , входила в жюри  за 2008 год. В 2011 году она была принята на место научного сотрудника в Королевское литературное общество. В том же году была удостоена , которую вручает Общество Авторов. В 2011 году, вместе с Глином Максвеллом, входила в жюри Фойлского конкурса молодых поэтов. В 2012 году была номинирована на премию «Поэт Парнаса» на международном фестивале, который проходил в рамках культурной олимпиады 2012 года — крупнейшего поэтического фестиваля поэзии когда-либо проводившегося на территории Великобритании, объединившего поэтов из всех стран-участниц Лондонской олимпиады. С января по март 2013 года была поэтом в резиденции библиотеки Кембриджского университета.

Главными темами поэзии Имтиаз Дхаркер является дом, свобода, путешествия, географическое и культурное смещение, конфликт внутри общества и гендерная политика. Все книги автора были изданы издательством . В своих стихах поэтесса касается различных аспектов жизни женщины-мусульманки, которая, по её мнению, испытывает несправедливость, угнетение и насилие, подпитываемые традицией ношения паранджи, никаба, чадры.

Имтиаз Дхаркер также является режиссёром-документалистом, сценаристом и режиссёром более ста фильмов и аудио-визуальных проектов, посвящённых образованию, охране репродуктивного здоровья и социальной помощи женщинам и детям. В 1980 году её короткометражный фильм получил награду «Серебряной лотос». На сегодняшний день в Индии, Китае (Гонконг), США, Великобритании и Франции прошли десять персональных выставок её графики пером и тушью.

Сочинения 
 «Паранджа» (, 1989).
 «Открытки от Бога» (, 1997).
 «Я говорю дьяволу» (, 2003).
 «Террорист на моём столе» (, 2006; 2007).
 «Оставить отпечатки пальцев» (, 2009).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Поэты Великобритании
Лауреаты премии Чамли